Daniel Hofstetter ist der Name folgender Personen:

* Daniel Hofstetter (Politiker) (1828–1910), Schweizer Politiker und Unternehmer.
 Daniel Hofstetter (Fußballspieler) (* 1992), deutscher Fußballspieler